Это статья о произведениях, так или иначе связанных со спутником Юпитера Европой. Про сам спутник см. Европа (спутник).

Являясь наименьшим из четырех галилеевых спутников, Европа или Юпитер II имеет под толщей льда океан жидкой воды превышающий объёмом Мировой океан Земли и простирающийся вглубь на 100 км. Вероятно, присутствие океана из жидкой воды сделало Европу излюбленным местом писателей-фантастов с их произведениями на тему внеземной жизни.

Литература 
 В 2010: Odyssey Two и 2061: Odyssey Three Артура Кларка пришельцы проявляют интерес к примитивным формам жизни подо льдом Европы. Они решают превратить Юпитер в звезду, чтобы дать толчок их эволюции. Спустя 50 лет Европа становится запретным местом для людей.
 В A Spy in Europa Аластера Рейнольдса человечество основывает колонию на Европе.
 В The Forge of God Грега Бира Европа разрушается пришельцами, которые используют куски льда для терраформирования.
 В The Memory of Whiteness Кима Стенли Робинсона главные герои посещают Европу, где находят колонии людей, обитающих вокруг бассейнов, образованных расплавленным льдом.
 В Schismatrix Брюса Стерлинга Европа населена людьми, подвергшимся генетическим модификациям.
 В Redemption Cairn Стенли Вейнбаума на Европе расположено небольшое поселение.
 В The Frozen Sky Джеффа Карлсона. Нечто живёт внутри ледяной луны Юпитера. Команда учёных спускается в темноту...
 В Curse of Europa Брайана П. Кайзера. В 2055 году экипаж из восьми астронавтов выполняет первую пилотируемый посадку на Европу для поиска доказательств наличия жидкого океана и жизни. Под ледяным покровом они находят больше, чем они могли ожидать.
 В Beneath Джереми Робинсона. Пилотируемая экспедиция отправляется на Европу, чтобы попытаться найти внеземную жизнь
В Ледяной скорлупе Бориса Штерна описывается история океанической цивилизации Европы.

Арт 
 Европа изображена на обложках журналов Amazing Stories (Сентябрь 1940 г., Январь 1942 г.) Фрэнка Рудольфа Пауля.

Кино и телевидение 
 В аниме Gundam Seed Джордж Гленн исследует Луну и обнаруживает доказательства чужеродных форм жизни.
 В аниме Geneshaft Европа представляется не просто луной, но местом размещения гигантского АИ под названием Oberus.
 В аниме Voices of a Distant Star Европа представлена как база ВМФ ООН.
 В сериале Futurama в эпизоде Put Your Head on My Shoulder Филип Дж. Фрай, Эми и Зойдберг отправляются на пикник к Европе.
 В интернет-сериале To Boldly Flee Европа является основным местом действия.
 Фильм сиквел 2010: The Year We Make Contact на основе одноименной книги Артура Кларка, кратко описывает Европу.
 Фильм Европа повествует о пилотируемой экспедиции на Европу для поиска признаков жизни.

Игры 
 В видео игре Infantry под поверхностью Европы расположены огромные города.
 В видео игре Battlezone Европа характеризуется как холодный, покрытый льдом мир, где бои проходят в огромных щелях между льдов.
 В видео игре Galaga: Destination Earth Европа является одной из локаций.
 В компьютерной игре Abyss: Incident at Europa действия разворачиваются на подводной базе в океане Европы.
 В компьютерной игре Descent действия двух уровней разворачиаются на Европе: уровень 13 (горнодобывающая колония Европы) и уровень 14 (CO2 Шахты). 
 В компьютерной игре сиквеле Descent 3 также имеет уровень на Европе. В обеих частях Европа изображается заснеженным миром.
 В ролевой игре Transhuman Space, была обнаружена жизнь вокруг гидротермальных источников в океане Европы. Впоследствии начинается конфликт между теми, кто желает сохранить родную фауну Европы, и теми, кто считает что Европа должна быть колонизирована земной фауной.
 В видео игре Starlancer, во вступительном ролике рассказывается о нападении на Форт Кеннеди, расположенный на Европе.
 В видео-игре для консолей PlayStation Carnage Heart, действия разворачиваются на трех спутниках Юпитера, одним из которых является Европа.
 В компьютерной игре Absolute Zero повествуется о сражении между коренным населением Европы и земными колонистами.
 В Amiga игре Uropa 2 действия происходят на подповерхностных базах.
 В компьютерной игре Call of Duty: Infinite Warfare на Европе находится засекреченная военно-исследовательская база, на которую в начале игры совершается нападение с целью выкрасть прототип орудийной установки.
 В компьютерной игре Barotrauma действия происходят на Европе, на поверхности которой уже имеются колонии людей, а под поверхностью обитают разумные существа.
В видео игре Destiny 2 на Европе находилась человеческая колония, утеренная после коллапса.

Музыка 
 В 2005 году, музыкальной группой Rosetta выпущен альбом The Galilean Satellites. На альбоме присутствует трек посвященный Европе.
 У группы The Phenomenauts есть песня The Tale of Europa повествующая о войне между людьми и обитателями Европы.
 Песня "Drilling the Ice of Europa" у группы Sunwalter посвящена Европе.

См. также 
 Ио в искусстве
 Калисто в искусстве
 Ганимед в искусстве

Примечания 

Европа (спутник)